Ке́чуа (также кечва, кичуа, кичва) ( — «язык горных долин»,  — «человеческий язык») — язык южноамериканского индейского народа кечуа, принадлежит к группе кечуанских языков.

Крупнейший по числу носителей индейский язык обеих Америк. До колонизации Южной Америки был официальным языком государства Чинча, а затем покорившего его государства инков Тауантинсуйу (XII—XVI века) Есть литературные памятники эпохи инков. Сейчас на кечуа разговаривает около 14,426 миллиона человек в Южной Америке; кроме того, он иногда используется как лингва-франка в Амазонии. В Эквадоре и Аргентине, а порой и в Боливии используется наименование «кичуа» (Quichua, Kichwa).

Современный литературный кечуа использует письменность, основанную на испанском варианте латинского алфавита, имеет чёткий свод правил, преподаётся в школах, но повсеместного преподавания не осуществляется. Использовался католическими миссионерами при обращении в христианство южноамериканских индейцев.

В классификации SIL разные диалекты кечуа считаются разными языками. Большая академия языка кечуа в Куско считает кечуа одним языком, литературной нормой которого является кусканский кечуа. Ряд исследователей считают кечуа

Происхождение и история 
Кечуа часто объединяют с аймара (и иногда с уру) в языковую группу кечумара. Действительно, более трети словарного запаса в этих языках совпадает, есть некоторые совпадения и в грамматике, однако для реконструкции общего предка этих данных пока недостаточно. В дальнейшем кечуа и аймара сближают с языками мапуче (арауканскими) в андскую семью, а затем с аравакскими языками и языками тупи-гуарани в андо-экваториальную надсемью и включают в америндскую макросемью.

Кечуа до конкисты 
Первоначально ареал кечуа был сравнительно небольшим (примерно совпадая с долиной Куско + ареал современного диалекта кечуа I). Существует теория, что исходным пунктом распространения языка был древний город Караль в центральном Перу (XXVII век до н. э.).

Однако пришедшие с юго-востока инки, сами говорившие на другом языке капак сими (возможно, близком к языку пукина, либо уру-чипайя), быстро оценили редкое сочетание богатства и простоты изучения кечуа и сделали его государственным языком своей империи. Распространению языка по империи содействовало то, что его использовала в своих торговых операциях культура Чинча, создавшая обширную торговую сеть на территории будущей Империи Инков. Благодаря этому язык кечуа легко вытеснил местные языки даже в тех местностях (например, в современном Эквадоре), где власть инков продолжалась считанные десятилетия.

Регион распространения языка 
По сведениям инкских кипукамайоков («Сообщение кипукамайоков», 1542), область распространения языка и его статус были зафиксированы в особом законе при Виракоче Инке (XIV—XV века) следующим образом:

Первое распоряжение было о том, чтобы язык кичуа [quichua] был главным во всём королевстве, от Куско вниз [то есть на Север], поскольку он является более чётким и лёгким, чем любой другой, и потому что все языки [были] родственны этому кичуа, как португальский или галисийский испанскому; и он приказал, чтобы дети курак со всего королевства проживали в Куско, дабы обучать их главному языку [кечуа], для того, чтобы знать и разуметь полезные дела, дабы стать кураками и наместниками, и уметь руководить и управлять. И, от Канов и Канчей, вверх [то есть на Юг], до границы [народов] Чаркас и всего Кондесуйо, он дал им в качестве главного языка — язык аймара [aymara], поскольку он [там] очень распространён и лёгок.

Испанский солдат Педро Лопес в своём «Докладе, составленном о землях, островах и материке Пиру» (1580) так обозначил северную границу распространения кечуа:

От этого города Гуаманга и дальше [на юг местность] называется Перу; это люди более смышлёные, чем остальные; они говорят на главном языке Инги, который является как бы главной латынью испанской (sic).

К моменту прихода испанских колонизаторов почти всё население Тауантинсуйу знало кечуа и, за исключением официально признаваемых инками аймара, уру и пукина, считало его своим родным языком.

1533−1780 годы 
Оценили возможности этого языка и католические миссионеры, избравшие кечуа для проповеди христианства среди многих народов Южной Америки. Благодаря им положение языка ещё больше укрепилось. На кечуа была переведена Библия — этот перевод был одним из первых переводов на коренные языки Америки.

Характерную особенность — богатое суффиксальное словообразование в кечуа — подметил ещё в 1607 году Диего Гонсалес Ольгин:

От увеличения количества глаголов, получающегося от сочетания с вставными частицами в них, происходит Обилие (что значит, множество), по большей части касающееся образования глаголов, которые множатся в этом языке с необычайной скоростью и изобилием благодаря частицам, вставляющимся в глагол и изменяющим его значение, и каждая создаёт совсем другой глагол, и так как их [частиц = суффиксов] числом сорок, не считая тех, что имеют по два-три значения, а лишь те, что имеют по одному [значению], они намного увеличивают [количество] глаголов, потому что почти все они входят во многие [глаголы], а некоторые — во все, и потому все глаголы увеличиваются разнообразными способами, и тот, кто бы их знал, получил бы порядочное количество глаголов, и все они размещаются в одном месте [позиция в слове], когда, отбросив [частицу -ni] от настоящего времени изъявительного наклонения, в том, что остаётся от глагола, ставится частица, а затем -ni и остальные окончания.

Во время испанской колонизации кечуа сохраняет своё положение одного из важнейших языков региона. Знание кечуа вменялось в обязанность официальным лицам вице-королевства Перу (включая самого вице-короля), а также представителям духовенства, на нём велись проповеди, оглашались государственные документы. В то же время, по сведениям итальянского историка Джованни Анелло Олива (1631), на начало XVII века в Перу в некоторых селениях он встречал «по три и четыре различных языка, настолько отличающихся, что они ни в чём не были похожи». Он также утверждал, что в районе «провинции Куско в основном говорят на двух языках: кичуа и аймара».

Система слогообразования в XVI веке 

Слова на языке кечуа, приведённые в тайном документе иезуита Бласа Валера «Exsul immeritus blas valera populo suo» (1618), поданы разделёнными на слоги, которые, в свою очередь, подчинены строгой системе слогообразования, когда за определённым звуком следовал только особый звук и другие фонетические соединения были невозможны.

1781−середина XX века 
После поражения восстания Хосе Габриэля Кондорканки (Тупак Амару II) испанские колониальные власти, стремясь подавить национально-освободительное движение народов Анд, резко изменили политику по отношению к кечуа. На публичное употребление языка был наложен запрет, нарушение которого строго каралось. Местная аристократия была почти полностью уничтожена физически, что тоже привело к потере больших пластов языка. Кечуа надолго стал малопрестижным языком народных низов, и владение им считалось ненужным.

Обретение независимости странами Анд в 1820-х годах мало что изменило в положении кечуа, поскольку власть долгое время оставалась в руках креольской верхушки. Отменённое после восстания Тупак Амару преподавание языка кечуа в Перу было возобновлено только в 1938 году.

Настоящее время 
В 60-е годы XX века под влиянием национально-освободительного движения и социалистических идей, стремясь заручиться поддержкой народных масс, всё большее число политических партий андских стран включают в свои программы пункты о повышении статуса кечуа. Кечуа становится государственным языком в Перу (май 1975 года) и Боливии (август 1977 года), на нём начинается выпуск газет и вещание радиостанций, в том числе московского, пекинского и гаванского радио, а также мощной католической радиостанции «Голос Анд» в Эквадоре.

Распространение и диалекты 

Традиционно (после появления классификаций американца Гэри Джона Паркера в 1963 году и перуанца Альфредо Тореро в 1964 году) кечуа разделяется на две группы диалектов: кечуа I, или кечуа Б, или уайваш (), и кечуа II, или кечуа А, или уанпуна (). Эти диалекты достаточно сильно отличаются друг от друга и нередко считаются разными языками.

Кечуа I 
Диалекты этой группы распространены, преимущественно, в довольно компактной области в центральном Перу от региона Хунин на юге до региона Анкаш на севере, включая прилегающие к ним горные провинции регионов Лима, Ика и Уанкавелика и небольшой анклав в районе населённого пункта Урпай в юго-восточной части региона Ла-Либертад. На них говорит 2 миллиона человек. Кечуа I считается наиболее консервативной группой диалектов, сохраняющей многие черты праязыка. Выделяется группа диалектов яуйос-чинча.

Кечуа II 
Эта группа диалектов распространена на гораздо большей территории. Выделяют две подгруппы диалектов кечуа II: юнкай и чинчай, последняя из которых, в свою очередь, подразделяется на северную и южную ветви:
 II-A (юнкай, юнгай). Эти весьма неоднородные диалекты распространены небольшими участками на западе Перу в департаментах Кахамарка, Ламбаеке, Пьюра и на юге департамента Лима. На них говорит приблизительно 66 тысяч человек. Существовавший ещё в конце XX века диалект селения Пакараос в верхней части долины реки Чанкай в провинции Уараль в северной части департамента Лима, который также относится к этой группе, ныне, похоже, лишился носителей (в 1984 году из 900 жителей 250 человек ещё говорило на кечуа; перепись 1993 года зарегистрировала в селении Пакараос всего 525 жителей; ныне численность жителей оценивается в 1500 человек). Эти диалекты занимают некое промежуточное положение между диалектами кечуа I и кечуа II, причём северные (распространённые в департаментах Кахамарка, Ламбаеке и Пьюра) сочетают черты кечуа I и кечуа II-B, а южные (распространённые на юге департамента Лима) демонстрируют сходство с кечуа I и кечуа II-C, в то время как диалект селения Пакараос имеет столько общих черт с диалектами кечуа I, которыми он почти полностью окружён, что некоторые исследователи склонны относить его к этой группе, но с другой стороны он мог бы считаться отдельной ветвью кечуанской семьи наравне с кечуа I и кечуа II. Один исследователь (Тейлор) присвоил всей группе II-A статус отдельного подразделения, назвав его кечуа III.
 II-B (северный кечуа чинчай). На диалектах этой подгруппы говорят в Эквадоре, северном Перу и некоторых областях Колумбии. Численность носителей составляет от 2 до 2,5 миллиона человек. Некоторые, т. н. «лесные» диалекты этой подгруппы (те, на которых говорят группы, живущие в сельве) испытали сильное влияние языков, на которых предки этих групп говорили до усвоения кечуа, а это, прежде всего, языки сапаро.
 II-C (южный кечуа чинчай). Самая крупная подгруппа диалектов с наибольшим числом носителей, в которую входят диалекты Южного Перу (Куско, Аякучо), Боливии, Чили и Аргентины. На них говорит свыше 8,7 миллиона человек. Современный литературный кечуа также преимущественно основан на диалектах этой группы. Южный кечуа испытал достаточно сильное влияние аймара в фонетике и лексике.

В Перу много носителей разных диалектов кечуа из горных районов страны поселилось в городах побережья, особенно в «большой Лиме» (в столице с пригородами).

Взаимопонятность различных диалектных групп носит ограниченный характер. Носители различных южных диалектов обычно хорошо понимают друг друга, примерно то же можно сказать и о северной подгруппе диалектов (за исключением ряда «лесных» говоров). Взаимопонимание между северными и южными кечуа (и тем более между носителями кечуа I и кечуа II) затруднено.

Упомянутый выше перуанский лингвист Альфредо Тореро выделял наличие семи видов кечуа:
 Анкаш-Уануко (I);
 Тарма-Уануко (I);
 Хауха-Уанка (I);
 Каньярис-Кахамарка (II-A);
 Чачапояс-Ламас (II-B);
 Эквадор-Колумбия (II-B);
 Аякучо-Куско-Боливия (включая Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине) (II-C).

Креольские языки и пиджины 
На основе кечуа возник язык кальяуайя — тайный язык мужчин-знахарей, впитавший в себя значительную часть лексики вымершего языка пукина. Кроме того, существует ряд креольских кечуа-испанских языков (медиа ленгуа) — обычно с испанской лексикой и кечуанской грамматикой, а также «кечумара» — пиджин кечуа-аймара.

Статус 
С 70-х годов XX века кечуа является государственным языком в Перу (наравне с испанским) и Боливии (наравне с испанским и аймара), а с 2008 года он также провозглашён официальным языком в Эквадоре (наравне с испанским и языком шуар). По конституции Колумбии, все индейские языки в стране имеют официальный статус в той местности, где они распространены.

Фонетика 
Нижеизложенное справедливо для диалекта Куско (и, с некоторыми оговорками, для других диалектов южной подгруппы), прочие диалекты могут иметь существенные отличия.

Гласные 
В кечуа три гласные фонемы: ,  и . Моноязычные носители призносят их как ,  и  соответственно, однако кечуа-испанские билингвы часто произносят их как ,  и .

В соседстве с увулярными согласными ,  и  (сразу после или либо непосредственно перед, либо перед комбинациями /rq/ и /nq/),  произносится как ,  как  и  как .

Согласные 
Для кечуа характерно отсутствие звонких взрывных, фрикативов и аффрикат, а также широкое распространение увулярных согласных. Система согласных части южного кечуа (кусканско-боливийский диалект) характеризуется наличием трёх параллельных рядов взрывных и аффрикат — чистого, придыхательного и абруптивного (эективного, глоттализованного). Прежде считалось, что они возникли под влиянием языка аймара, но, по утвердившейся к настоящему времени точке зрения, они восходят к праязыку кечуа, и их наличие говорит не о влиянии языка аймара, а о генетическом родстве между кечуа и аймара. Самым известным и авторитетным исследователем, придерживающимся такой точки зрения, является .

Вопреки традиционной русской транскрипции («льяма», «ньяви», «ньюста»), палатализованные  и  произносятся без йотации, близко к произношению русских слов «няня», «нюх», «ляжка», «люстра», с той разницей, что самый кончик языка не касается альвеол.

В конце слова или закрытого слога взрывные и аффрикаты во многих диалектах переходят во фрикативы:
  → ;
  → ;
  → ;
  → ;
  → .
Иногда наблюдается вторичный переход замыкающих слог фрикативов ,  и  в .

Письменность

Доколониальный период 

Не подлежит сомнению тот факт, что в кечуа доиспанского периода был корень qillqa со значением «письмо, письменность», однако вопрос о существовании письменности в Тауантинсуйу (и, тем более, в предшествовавших кечуаязычных культурах) до сих пор не разрешён окончательно. Долгое время считалось, что инки не обладали полноценной письменностью. Испанским колонизаторам была выгодна такая точка зрения, поскольку давала им моральное право навязывать народам Анд свою культуру и свои представления о духовности. Однако есть данные, указывающие на то, что письменностью могли быть как узоры токапу () на тканях инков и на их керамике, так и некоторые разновидности кипу, а также упоминания о ведении инками своей летописи на золотых табличках.

Испанский алфавит 
После конкисты для записи кечуа стал использоваться испанский алфавит, однако существенное несовпадение фонемной системы кечуа и испанского языка привело к определённым неувязкам. Главной из них был вопрос с гласными: поскольку звуки  и , записывавшиеся буквами e и o, являются лишь вариантами фонем  и , то возникала путаница. Большой проблемой также было неадекватное представление увулярных согласных, а также неоправданное использование испанских звонких взрывных b, d и g для записи кечуанских глухих.

Чётких правил орфографии за четыре века выработано так и не было: фонема  могла быть представлена и как hu, и как gu, и как u, и как v;  и  (не говоря уже о придыхательных и эективных вариантах этих фонем) было невозможно различить среди написаний c и qu (а в конце закрытых слогов они иногда писались как j и h); для увулярных фонем иногда использовалась запись cc, однако тогда возникало смешение с удвоением  на стыках морфем.

Впрочем, были и положительные изменения: испанские буквы ñ и ll удачно подошли для записи фонем  и .

Примеры записи слов кечуа в испанской орфографии: Quechua, Inca, Huayna Capac, Collasuyo, Mama Ocllo, Viracocha, jari, quipu, tambo, condor, cantu, quena.

Реформа 1975 года 
В ходе этой реформы были введены новые правила записи согласных, адекватные фонемной системе кечуа:
  всегда стало писаться как w;
 для записи велярной  в любой позиции стала использоваться буква k;
 для записи увулярной  в любой позиции стала использоваться буква q;
 для записи эективных и придыхательных согласных стали использоваться апостроф ’ и буква h соответственно: p', ph, t', th, ch', chh, k', kh, q', qh.

Однако гласные продолжали записываться по старой пятибуквенной системе.

Примеры записи слов кечуа в орфографии 1975 года: Qhechwa, Inka, Wayna Qhapaq, Qollasuyu, Mama Oqllo, Wiraqocha, qhari, khipu, tampu, kuntur, k’antu, qena.

Реформа 1985 года 
С целью приведения письменности в более полное соответствие с фонемной структурой языка, в Перу была официально введена орфография, исключившая буквы e и o из алфавита. Теперь вместо o везде полагается писать u, а вместо e — i.

Примеры записи слов кечуа в орфографии 1985 года: Qhichwa, Inka, Wayna Qhapaq, Qullasuyu, Mama Uqllu, Wiraqucha, qhari, khipu, tampu, kuntur, k’antu, qina.

Итоговый алфавит южного кечуа состоит из 28 букв:

Дальнейшие предложения 
Споры о наиболее адекватном алфавите и правописании для кечуа продолжаются до сих пор. Сторонники традиционной орфографии считают, что новая запись очень непривычна и поэтому трудна для освоения. С другой стороны, сторонники новой орфографии приводят исследования, показывающие, что дети, которым преподавали систему письменности с пятью гласными, позже имеют гораздо бо́льшие трудности в изучении испанского языка, чем те, которых обучали трёхгласному алфавиту.

В то же время ряд лингвистов считает, что реформы 1975—1985 годов были правильным, но недостаточным шагом и развивают далеко идущие идеи о создании унифицированной орфографии, которую могли бы использовать носители не только южных, но и северных, и, возможно, даже центральных диалектов кечуа, достигая «письменного взаимопонимания» между собой так же, как это происходит между носителями разных диалектов, например, китайского языка  .

Унифицированная орфография была введена в Эквадоре: Shukllachishka Kichwa — Kichwa Unificado. В 1994 году перуанский лингвист Родольфо Серрон-Паломино предложил унифицированную орфографию для «южного кечуа» (кусканский, аякучанский, южноболивийский и аргентинский диалекты — кечуа IIC), и ныне она получает всё более широкое признание; она была принята на юге Перу, в Боливии и в Организации американских государств (ОАГ). Таким образом, унифицированной орфографией обеспечено около 85 % кечуаязычного населения, а южный кечуа обеспечивает письменное единообразие почти 65 процентам носителей кечуа. Однако, при всём этом, кечуа остаётся, в основном, языком устного общения.

Грамматика 
Кечуа — очень регулярный агглютинативный язык номинативного строя, не знающий исключений. Нормальным является порядок предложения SOV (подлежащее-прямое дополнение-сказуемое).

Важные особенности грамматики кечуа:
 высокоразвитая система суффиксации, позволяющая выражать тончайшие оттенки смысла;
 биперсональное спряжение (зависимость формы глагола от грамматического лица как субъекта, так и объекта);
 лёгкость перехода между частями речи;
 грамматическое выражение (оформление суффиксами/окончаниями):
 эвиденциальности: различаются степени достоверности сообщаемой информации (точная информация, предположение или догадка, неподтверждённая информация);
 темы высказывания (слова, несущего основную смысловую нагрузку в предложении);
 эмоционального отношения говорящего к сообщаемым сведениям;
 получателя выгоды от излагаемых событий.

Пример падежной парадигмы склонения в кечуа:

Примечания

Учебники, самоучители, учебный материал

На русском языке 
 
 Кечуа на Euskara с кратким кечуа-русским словарём 
 Жирков Л. И. Всегда ли случайно типологическое сходство языков? (К вопросу о строе языка кечуа). (Вопросы языкознания. — М., 1959, № 1. — С. 51—54)
 Царенко Е. И. О ларингализации в языке кечуа. (Вопросы языкознания. — М., 1972, № 1. — С. 97—103)
 Царенко Е. И. К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа. (Вопросы языкознания. — М., 1973, № 3. — С. 78—89)
 Царенко Е. И. Непродуктивные словообразовательные элементы в языке кечуа. (Вопросы грамматики и лексики русского языка (сборник трудов). — Изд. МГПИ им. В. И. Ленина. — М., 1973)
 Царенко Е. И. К проблеме структуры слова в агглютинативных языках (на материале языка кечуа) : Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. — М., 1974.
 Царенко Е. И. К вопросу о фонологической системе протокечуа. (Вопросы языкознания. — М., 1974, № 4. — С. 87—96)
 Царенко Е. И. Некоторые фонетические особенности языка кечуа. (Вопросы языкознания. — М., 1976, № 4. — С. 113—117)
 Царенко Е. И. Лингвистические данные к этнической истории кечуа. (Советская этнография. — М., 1977, № 4. — С. 18—28)
 Царенко Е. И. Природная среда, культура и язык (кечуа и гуарани). (Экология американских индейцев и эскимосов. — М.: Наука, 1988. С. 287—296) 
 Царенко Е. И. Отражение кечуа-испанских языковых контактов в кечуаязычной литературе колониального периода. (Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука, 1992) 
 Царенко Е. И. Отражение кечуа-испанских языковых контактов в кечуаязычной литературе колониального периода. (Восточноукраинский лингвистический сборник. Вып. 9. — Донецк, 2004. — С. 501—515)
 Царенко Е. И. Непродуктивные словообразовательные элементы в языке кечуа. (Реквием филологический. — Донецк, 2015. — С. 129—140) 
 Пестов В. С., Кеспи К. Краткий очерк грамматики языка кечуа. — Гостелерадио СССР, М., 1978. — 26 с.
 Пестов В. С. ОБ ОТРАЖЕНИИ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГЛАГОЛЕ КЕЧУА (Вопросы языкознания. — М., 1980, № 4. — С. 129—132) 
 Пестов В. С. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, СКАЗУЕМОСТИ И ПРЕДИКАТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ КЕЧУА. (Вопросы языкознания. — М., 1983, № 1. — С. 108—112)
 Пестов В. С. Инфинитные словосочетания в агглютинативных языках (Проблемы словосочетания (тезисы межвузовской конференции). — Пятигорск, 1992. — С. 188—190)
 Пестов В. С. Агглютинация и глагольная морфология (На материале языка кечуа). Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. — М., 1993. — 17 c.
 Натаров А. Н. Проблемы создания единого нормативного алфавита кечуа (Исторические судьбы американских индейцев: Проблемы индеанистики. — М., 1985. — С. 266—274) 
 Сайт ЯЗЫК КЕЧУА А. Н. Натарова

На других языках 
 Диего Гонсалес Ольгин. Грамматика языка кечуа
 El Quichua de Santiago del Estero, обширный сайт с описанием грамматики аргентинского диалекта кечуа (на испанском).
 Quechua Language and Linguistics, обширный сайт с обилием разнообразной информации о происхождении, диалектах, орфографии, грамматике и т. д.
 runasimi.de, многоязычный сайт со кечуа-немецко-английско-испанско-итальянско-французско-датсконорвежским словарём в формате MS Excel (XLS).
 CyberQuechua, сайт кечуаноязычного лингвиста Серафина Коронеля Молины (Serafín Coronel Molina).
 Уроки кечуа на www.andes.org , на испанском и английском.
 Курс кечуа, на испанском, от Деметрио Тупах Юпанки (Demetrio Tupah Yupanki, Red Científica Peruana).

Словари

На русском языке 
 Ауанкай Бланко. Толковый словарь имен собственных языка Кечуа (Кечуа-Русский) 
 А. Скромницкий. Кечуа-Русский словарь. Буквы A-Altu

На других языках 
 
 Quechua Network’s Dictionary, сетевой словарь кечуа.
 Кечуанские топонимы в Юнгай, Перу
 Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos: Quechua. Alain Fabre, 2005 — обширная информация о диалектах (на испанском, PDF, 909 kB)
 The Sounds of the Andean Languages , аудиофайлы с произношением слов кечуа носителями языка, фотографии.
 Многоязычный словарь: испанский — кечуа (диалекты Куско, Аякучо, Хуни́н, Анкаш) — аймара.
 Кечуа-английский словарь на Webster’s Online Dictionary.
 Кечуа-английский словарь (эквадорский диалект) на Webster’s Online Dictionary.

Литература 
 Апу Ольянтай в русском переводе Ю. А. Зубрицкого

Ссылки 

 Все кечуанские языки  на сайте Ethnologue
 Языки кечуа в энциклопедии «Кругосвет» 
 Кечуа на lingvisto.org, кратко, интересно 
 Кечуанские языки (список ссылок) 
 Кечуа (теоретические работы — список ссылок) 
 Детальная карта диалектов кечуа по данным SIL (fedepi.org).
 Google на кечуа .

Литература 
 Rodolfo Cerrón-Palomino. Quechua sureño: Diccionario unificado quechua-castellano, castellano-quechua. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1994. (139 p.)
 

Языки Империи инков
Языки Аргентины
Языки Боливии
Языки Колумбии
Языки Перу
Языки Эквадора